Schmidhuber o Schmidthuber, può fare riferimento a diverse persone:
 Aron Schmidhuber
 Peter Schmidhuber